Лабаз:

 Лабаз — традиционное русское складское строение.
 Лабаз (озеро)
Лабаз (туристический) — место, где туристы перед сложным восхождением временно оставляют тяжёлую кладь.

См. также 
 Лабас